Toutes les nuits peut faire référence à :

 Toutes les nuits, un film français d'Eugène Green, sorti en 2001
 Toutes les nuits (chanson), un single de Colonel Reyel, numéro un en 2011
 Toutes les nuits, un court métrage français de Clémentine Célarié diffusé en 2012.